KGX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Grayfing (Alaska) (Stati Uniti)
 kgx – codice ISO 639-3 della lingua kamaru